Zator peut désigner en Pologne :
 la voïvodie de Mazovie
 Zator, village 
 la voïvodie de Petite-Pologne
 Zator, ville 
 Zator, gmina mixte du powiat de Oświęcim
 le duché de Zator.